Plaats in Indonesië
 Kalikalong (Loano), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kalikalong (Tayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java